Mehaigne (rivier), een zijrivier van de Maas
Mehaigne (plaats), een deelgemeente van Eghezée in de provincie Namen